Okręty US Navy o nazwie USS "Cythera":
 Pierwszy  został zwodowany 20 września 1906 i zatopiony przez torpedy wroga 2 maja 1942.
 Drugi  został nabyty przez US Navy 14 lipca 1942 i wycofany ze służby 14 marca 1946.

Cythera